een Europese weg, zie Europese weg 6
een Europese wandelroute, zie wandelroute E6
een reeks van waarden waarin elektronische componenten verkrijgbaar zijn, zie E-reeks
een proces om een omkeerfilm te ontwikkelen, waardoor er een positief beeld ontstaat